Аниканов (Аниканова) — русская фамилия, образованная от имени Аникей, разговорной формы имени . Известные носители:

Аниканов 
 Аниканов, Алексей Тимофеевич (1904—1983) — бригадир бригады проходчиков строительного управления № 5 треста «Артёмшахтострой» Министерства строительства предприятий угольной промышленности Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Аниканов, Олег Карпович (1933—2021) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Аниканов, Степан Фёдорович (1864—1931) — русский поэт-самоучка.

Аниканова 
 Аниканова, Ксения Кондратьевна (1914—1986) — звеньевая колхоза «Трудовик» Льговского района Курской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 
 Аниканово

Примечания